Cystobranchus är ett släkte av ringmaskar. Cystobranchus ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fiskiglar
Cystobranchus